

Топоніми

Западина Кофу — котловина в префектурі Яманасі.
 Кофу (甲府市) — місто в Японії у префектурі Яманасі.
 Кофу (江府町) — містечко в Японії у префектурі Тотторі.